Biostabil (tandheelkunde), merk kunststof kiezen voor gebitsprotheses;
BioStabil 2000, een magnetische hanger met, volgens de bedenker, genezende eigenschappen.